Василеос Мелас (1879—1956) — грецький політик та громадський діяч.
 Зафейріс Мелас (* 1952) — грецький поп-фолк співак.
 Леон Мелас (1812—1879) — грецький політик, міністр юстиції, церковних справ та освіти.
 Міхаель Фрідріх Бенедикт фон Мелас (1729—1806) — австрійський воєначальник; генерал кавалерії. Барон.
 Міхаїл Мелас (1933—1897) — грецький політик, мер Афін у 1891—1894 роках.
 Павлос Мелас (1870—1904) — грецький офіцер; один із керівників боротьби за возз'єднання Македонії з Грецією.

 Павлос Мелас — муніципалітет в номі Салоніки.
 Санаторне (раніше Мелас) — селище міського типу в Україні, у складі Ялтинської міської ради Автономної Республіки Крим.
 Каньйон Мелас — каньйон на Марсі, найширший сегмент долини Маринер.

 Мелас — низка персонажів давньогрецької міфології.
 Синдром MELAS — прогресуюче нейродегенеративне захворювання.
Грецькі прізвища